een begrip in de muziek, zie atonaliteit
 een begrip in de letterkunde, zie atonale poëzie
 een bloemlezing uit 1951 van Simon Vinkenoog, zie Atonaal (bloemlezing)